Ulkokrunni kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ulkokrunni (ö i Norra Österbotten), Oulunkaari, 
 Ulkokrunni (ö i Lappland), Kemi-Torneå, 

Robotskapade Finlandförgreningar